Polygyra fastigiata är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1829.  Polygyra fastigiata ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fastigiata